Andriïvka est le nom de plusieurs communes d'Ukraine :

 dans l'oblast de Donetsk :
Andriïvka (raïon de Horlivka), 
 Andriïvka (raïon de Kramatorsk),
 Andriïvka (raïon de Volnovakha),
 Andriïvka (oblast de Kharkiv)
 Andriïvka (oblast de Zaporijjia)
 Andriïvka (raïon de Tchernihiv)
uk:Андріївка